Ryan Moore – golfista statunitense
 Ryan Moore – pilota automobilistico statunitense
 Ryan Moore – calciatore britannico
 Ryan Moore – fantino britannico
 Ryan Moore – hockeista su ghiaccio canadese